Miejscowości w Polsce:
 Oszczepalin Drugi
 Oszczepalin Pierwszy